22354 Sposetti, asteroide della fascia principale 
 Stefano Sposetti (1958), astronomo svizzero
 Ugo Sposetti (1947), politico italiano